Аньора () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 111 км². Население — 1540 человек (на 2010 год). Расстояние — 90 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Añora
 Añora, corazón de Los Pedroches
 Ayuntamiento de Añora
 Galería de fotos de Añora, con más de 500 fotos.
 La página de Añora.
 Mireportaje.com — Fotos de Añora.

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы